Ниже приведён список крайних точек Польши.

Крайние точки 
 Северная точка  — пляж в микрорайоне Ястжембя-Гура входящем в состав города Владыславово. Согласно измерениям, произведённым в 2003 году, её координаты , однако тремя годами ранее крайняя северная точка Польши находилась на 176,4 м на запад и на 5,3 м на север от той, что сформировалась в результате действия морских волн на пляж. Космический снимок в Google Планета Земля (датируемый 22 августа 2005 года) показывает, что наиболее северной является точка с координатами , в то время как точка, определённая в 2003 году, находится в 600 м западнее в море в 29 м от берега. Таким образом за 5 лет самая северная точка Польши сместилась в направлении на запад на 776 м и отступила на юг на 34 м. Ещё западнее располагается та точка, что ранее считалась самой северной — мыс Розеве в том же городе.
 Южная точка () — район горы Ополонек (Восточные Бескиды).
 Западная точка () — берег Одры около деревни Осинув-Дольны (Osinów Dolny).
 Восточная точка () — берег Западного Буга в деревне Зосин (гмина Хородло).

Географический центр 
 Деревня Пионтек в Лодзинском воеводстве. Соответствующий знак сооружён непосредственно в населённом пункте, хотя центр Польши располагается в точке с координатами , то есть 6 км на северо-запад от Пионтека.

Крайние высоты 
 Северная вершина горы Рысы (2499 м), высочайшая точка горы расположена в Словакии.
 Деревня Рачки Эльблонгские (-1,8 м), расположена недалеко от побережья Калининградского залива.

Примечания 

География Польши
Польша